Kawanishi har flera betydelser:

Platser

Japan 
 Kawanishi, Hyōgo - stad i Hyōgo prefektur
 Kawanishi, Nara - kommun i Nara prefektur
 Kawanishi, Yamagata - kommun i Yamagata prefektur

Personer 
 Takashi Kawanishi (?-?), en japansk fotbollsspelare
 Takehiko Kawanishi (1938-), en japansk fotbollsspelare

Företag 
 Kawanishi Kōkūki - en tidigare japansk flygplatstillverkare

__INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__